

Patronyme 

 
 
 Cornelius Van Wyck Lawrence (1791-1861), est un homme politique américain.
 Francis Van Wyck Mason (1901-1978), est un écrivain américain, auteur de roman policier.
 Jan Wyck (1652-1702), est un peintre néerlandais.
 Philippe Henri Coclers van Wyck (1738-1804), est un peintre belge.
 Thomas Wyck (1616-1677), est un peintre néerlandais.
 Van Wyck Brooks (1886-1963), est un historien, biographe et critique littéraire américain.

Toponyme 

 Wyck est un quartier de Maastricht situé dans l’arrondissement de Maastricht-Centre.
Patronyme néerlandais